

Astronomia
 3694 Sharon – asteroide della fascia principale

Geografia
 Canada
 Sharon – città dell'Ontario
 Israele
 Pianura di Sharon – regione della pianura costiera centrale 
 Stati Uniti d'America
 Sharon – città della contea di York, Carolina del Sud
 Sharon – città della contea di Litchfield, Connecticut
 Sharon – città della contea di Steele, Dakota del Nord
 Sharon – città della contea di Taliaferro, Georgia
 Sharon – città della contea di Barber, Kansas
 Sharon – comune della contea di Norfolk, Massachusetts
 Sharon – township della contea di Washtenaw, Michigan
 Sharon – comune della contea di Hillsborough, New Hampshire
 Sharon – città della contea di Schoharie, New York
 Sharon – città  della contea di Woodward, Oklahoma
 Sharon – città della contea di Mercer, Pennsylvania
 Sharon – township della contea di Potter, Pennsylvania
 Sharon – città della contea di Weakley, Tennessee
 Sharon – città della contea di Windsor, Vermont
 Sharon – città della contea di Portage, Wisconsin
 Sharon – città della contea di Walworth, Wisconsin

Onomastica
 Sharon – nome proprio di persona femminile

Personaggi 
 Sharon – personaggio della serie di videogiochi Street Fighter

Persone
 Ariel Sharon – politico e generale israeliano

Pagine correlate
 Saron